Torneig de tennis masculí: Qatar ExxonMobil Open 2023
 Torneig de tennis femení: Qatar TotalEnergies Open 2023